Белово е славянски топоним.

Значението му е свързано с белия цвят или от производното от него фамилно име Белов. Може да се отнася за някой от следните географски обекти.

България 
Произношение: Бе́лово.
 Белово – град в Област Пазарджик
 Белово – община в Област Пазарджик
 Белово – предишно име (1882 – 1940) на гр. Белослав, област Варна
 Белово – предишно име (до 1925 г.) на гр. Земен, област Перник
 Голямо Белово – село в община Белово, обл. Пазарджик
 Малко Белово - бивше село, присъединено към гр. Белово

Русия 
Произношение: Бело́во.
 Белово – град в Кемеровска област
 Белово – 11 селски селища (села, деревни, посёлок)

Словения 
 Белово – село в Община Лашко, Савински регион